Leschtina ist die deutsche Bezeichnung für

 Leština, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Leština (Věž), Ortsteil von Věž, Okres Havlíčkův Brod